Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Generali Ladies Linz 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byly české nasazené trojky Karolína a Kristýna Plíškovy, které skončily v úvodním kole na raketách Beckové s Garciaovou.

Deblovou soutěž vyhrála rumunsko-americká nenasazená dvojice Raluca Olaruová a Anna Tatišviliová, když ve finále zdolala německo-francouzský pár Annika Becková a Caroline Garciaová po hladkém dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1.

Každá z vítězek si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 280 bodů. Obě šampiónky slavily první společný titul. Olaruová získala čtvrtou a Tatišviliová premiérovou kariérní trofej z okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Lucie Hradecká /  Barbora Záhlavová-Strýcová (čtvrtfinále)
  Marina Erakovicová /  Anabel Medinaová Garriguesová (semifinále)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Alicja Rosolská (semifinále)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= L Hradecká  
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= J Rae   A Smith
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= J Bejgelzimer   E Hrdinová
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3=[7]
| RD1-seed04=
| RD1-team04= R Olaru   A Tatišvili
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=64
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= G Dabrowski   A Rosolska
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=[11]
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= B Haas   P Mayr-Achleitner
| RD1-score06-1=60
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[9]

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= S Klemenschits   T Paszek
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= K Piter   M Zanevska
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=
| RD1-team09= I-C Begu   K Knapp
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= M Barthel   M Minella
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= A Beck   C Garcia
| RD1-score11-1=77
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= Ka Plíšková   Kr Plíšková
| RD1-score12-1=62
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= K Barrois   L Thorpe
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= P Kania   V Solovjeva
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= N Melichar   S Vogt
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Erakovic  
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= L Hradecká  
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=[6]
| RD2-seed02=
| RD2-team02= R Olaru   A Tatišvili
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= G Dabrowski   A Rosolska
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= K Piter   M Zanevska
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= M Barthel   M Minella
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=[8]
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A Beck   C Garcia
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=[10]

| RD2-seed07=
| RD2-team07= P Kania   V Solovjeva
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=[3]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Erakovic  
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=[10]

| RD3-seed01=
| RD3-team01= R Olaru   A Tatišvili
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=[10]
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= G Dabrowski   A Rosolska
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=63
| RD3-score02-3=[6]

| RD3-seed03=
| RD3-team03= A Beck   C Garcia
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= M Erakovic  
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2014
WTA Tour 2014